Relikt (von lateinisch relictum „zurückgelegt, abgelegt, zurückgelassen“) steht für:

 Relikt (Botanik), durch klimatische Veränderungen verdrängte Pflanzenart
 Das Relikt,  US-amerikanischer Horrorfilm von Peter Hyams (1997)
 Relikt (Reaktivpanzerung), russische Reaktivpanzerung

Siehe auch:
 Mineralrelikt (Geologie)
 Relict Lake (See in der Antarktis)
 Reliquie (kultischer Gegenstand)